Chechiș se poate referi la:
 Localități din România: 
 Chechiș, Maramureș 
 Chechiș, Sălaj